Stubo je lahko:
 Stubo, Valjevo (Srbija)
 Stubo, Črna gora